Nemzeti dal (en hongrois : Chant national) est un chant patriotique hongrois écrit en 1848 par le poète hongrois Sándor Petőfi qui fut le détonateur de la révolution hongroise de 1848 contre le pouvoir absolu des Habsbourg sur la Hongrie.

Le poème fut d'abord récité au café Pilvax à Budapest le , où se réunissaient Sándor Petőfi et ses amis intellectuels Mór Jókai, Pál Vasvári et Gyula Bulyovszky. Le poème et les 12 points de la Révolution hongroise de 1848, qui exigeaient plus d'indépendance vis-à-vis des Habsbourg, furent rapidement récités dans toute la ville, signalant le commencement des protestations contre les Autrichiens.

Liens externes

 Le premier exemplaire imprimé du Nemzeti dal avec des annotations de la main de Sándor Petőfi (en hongrois) Source : Könyv-e.hu Elektronikus Könyvtár

Références

    

Histoire de la Hongrie
1848 en Europe
Chant patriotique
Sándor Petőfi